Glomerula gordialis är en ringmaskart som beskrevs av von Schlotheim 1820. Glomerula gordialis ingår i släktet Glomerula och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gordialis